Versonnex (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Versonnex (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy